moskalik – dowcipny wierszyk
 moskalik – mały śledź marynowany lub solony,